Il Global Financial Centres index è la più autorevole classifica della competitività e dell'influenza dei centri finanziari mondiali. Si basa su statistiche e valutazioni operate dal Qatar Institute of Economics e dalla City of London Corporation. Il ranking viene pubblicato due volte l'anno dalla compagnia di analisi finanziaria Z/Yen.

L'indice misura la competitività delle aziende e della componente finanziaria, la solidità del sistema bancario, il volume internazionale di esportazioni, importazioni e transazioni monetarie dei maggiori centri economici del pianeta.

Le prime 25 città della classifica sono quelle che esercitano maggiore influenza sull'economia e la finanza internazionale.

La classifica evidenzia come Londra e New York abbiano mantenuto il loro ruolo guida. Il Canada e gli USA rimangono le nazioni a maggiore densità di centri finanziari, ma è interessante notare l'avanzata prepotente dei centri cinesi (Shanghai, Hong Kong, Pechino, Shenzen). Il primo centro finanziario italiano presente in classifica è Milano, che si piazza al 40º posto (potere d'influenza solo regionale), mentre Roma seconda città italiana in classifica, si posiziona al 44º posto.

Classifica 2022

Classifica 2011-2012

Collegamenti esterni
https://web.archive.org/web/20111008222617/http://zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf

Mercati finanziari
Liste di città